Bövers ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Bövers (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Bövers (1886–1950), deutscher Jurist und Politiker (DStP)